Девенпорт або Давенпорт () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище 

 Віллі Девенпорт (; 1943—2002) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу з бар'єрами.
 Еліс Девенпорт (; 1864—1936) — американська кіноакторка епохи німого кіно.
 Ліндсі Девенпорт (;  1976) — американська тенісистка.
 Медісон Девенпорт (;  1996) — американська актрорка та співачка.
 Мілла Девенпорт (; 1871—1936) — американська і швецарська акторка театру та кіно.
 Росс Девенпорт (;  1984) — британський плавець, учасник Олімпійських Ігор (2004, 2008, 2012).
 Томас Девенпорт (; 1802—1851) — американський коваль, винахідник.

Топоніми

Давенпорт (Торонто)

Давенпорт — місто, штат Флорида
 Давенпорт — місто, штат Айова
 Давенпорт — місто, штат Нью-Йорк
 Давенпорт — місто, штат Північна Дакота
 Давенпорт — місто, штат Оклахома
 Давенпорт — місто, штат Вашингтон
 Давенпорт — селище, штат Небраска
 Давенпорт — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Девенпорт